«Суровое испытание» () — кинофильм режиссёра Николаса Хайтнера, вышедший на экраны в 1996 году. Экранизация одноимённой пьесы Артура Миллера, основанной на реальных событиях, произошедших во время судебного процесса над салемскими ведьмами.

Сюжет 
Ранним утром 1692 года в Салеме (Массачусетс) девушки собрались в лесу, чтобы негритянка Титуба приворожила им парней. Одна из девушек, Абигаль Уильямс, убивает курицу и пьет её кровь, при этом желая смерти жене Джона Проктора, в которого влюблена. Их обнаруживает дядя Абигаль Сэмюэль Пэррис, девушки убегают, а одна из них, дочь Пэрриса, падает в обморок. Путнамы, родители одной из девушек, и Пэррис считают, что в девушек вселился дьявол. Чтобы спасти себя и других от наказания, Абигаль утверждает, что Титуба находится в сговоре с дьяволом. После избиения Титуба признается, что она была вынуждена подчиняться сатане и называет имена «настоящих ведьм». Истерия охватывает городок, круг обвиняемых начинает стремительно расширяться…

Вскоре по навету Абигаль арестовывают и жену Проктора — Элизабет. Джон, понимая, что все эти обвинения — лишь способ Абигаль избавиться от соперницы, решает выступить против неё и разоблачить.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил в основном положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 68 % на основе 57 отзывов при среднем балле 7,4 из 10.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Исторические фильмы о XVII веке
Экранизации пьес
Фильмы о ведьмах
Фильмы о религии
Смертная казнь в фильмах
Экранизации произведений Артура Миллера
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1996 года
Фильмы Николаса Хайтнера